|-
|(15251)||1990 EF2|| align=right|14,9|| align=right|2,173|| align=right|0,077|| align=right|3,71|| align=right|3,202||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15252)||1990 OD1|| align=right|13,9|| align=right|2,317|| align=right|0,132|| align=right|7,52|| align=right|3,527||MBA||20. julij 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(15253)||1990 QA4|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,046|| align=right|4,87|| align=right|3,543||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15254)||1990 QM4|| align=right|13,7|| align=right|2,287|| align=right|0,141|| align=right|5,24|| align=right|3,457||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15255)||1990 QQ8|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|5,611||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15256)||1990 RD1|| align=right|12,5|| align=right|3,167|| align=right|0,077|| align=right|9,58|| align=right|5,634||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15257)||1990 RQ8|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,172|| align=right|1,29|| align=right|5,560||MBA||15. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|15258 Alfilipenko||1990 RN17|| align=right|12,4|| align=right|3,234|| align=right|0,174|| align=right|6,76|| align=right|5,816||MBA||15. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15259)||1990 SL7|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,198|| align=right|3,21|| align=right|3,708||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15260)||1990 SY8|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,165|| align=right|4,24|| align=right|3,514||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15261)||1990 SV12|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|5,651||MBA||21. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|15262 Abderhalden||1990 TG4|| align=right|13,2|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|00,64|| align=right|5,741||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|15263 Erwingroten||1990 TY7|| align=right|14,2|| align=right|2,406|| align=right|0,112|| align=right|2,98|| align=right|3,732||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|15264 Delbrück||1990 TU11|| align=right|14,9|| align=right|2,429|| align=right|0,129|| align=right|2,30|| align=right|3,785||MBA||11. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|15265 Ernsting||1990 TG13|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,201|| align=right|11,50|| align=right|3,780||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15266)||1990 UQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,179|| align=right|5,83|| align=right|3,586||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15267)||1990 VX4|| align=right|13,3|| align=right|2,399|| align=right|0,231|| align=right|12,85|| align=right|3,714||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15268)||1990 WF3|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,235|| align=right|2,76|| align=right|3,639||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15269)||1990 XF|| align=right|12,4|| align=right|2,552|| align=right|0,203|| align=right|11,04|| align=right|4,077||MBA||8. december 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(15270)||1991 AE2|| align=right|13,3|| align=right|2,565|| align=right|0,147|| align=right|14,13|| align=right|4,106||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15271)||1991 DE|| align=right|13,3|| align=right|2,603|| align=right|0,231|| align=right|13,11|| align=right|4,198||MBA||19. februar 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(15272)||1991 GH|| align=right|12,7|| align=right|2,664|| align=right|0,096|| align=right|13,26|| align=right|4,346||MBA||3. april 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(15273)||1991 GQ3|| align=right|13,2|| align=right|2,600|| align=right|0,150|| align=right|12,09|| align=right|4,191||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15274)||1991 GO6|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,135|| align=right|14,90|| align=right|4,241||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15275)||1991 GV6|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,096|| align=right|2,76|| align=right|4,314||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|15276 Diebel||1991 GA10|| align=right|12,3|| align=right|2,778|| align=right|0,174|| align=right|16,10|| align=right|4,629||MBA||14. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15277)||1991 PC7|| align=right|13,4|| align=right|2,874|| align=right|0,069|| align=right|3,22|| align=right|4,872||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|15278 Pâquet||1991 PG7|| align=right|11,7|| align=right|3,986|| align=right|0,216|| align=right|9,30|| align=right|7,957||HLD||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15279)||1991 PY7|| align=right|14,8|| align=right|2,176|| align=right|0,096|| align=right|1,94|| align=right|3,210||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15280)||1991 PW11|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,188|| align=right|7,27|| align=right|3,805||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15281)||1991 PT16|| align=right|12,8|| align=right|2,911|| align=right|0,062|| align=right|2,40|| align=right|4,967||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|15282 Franzmarc||1991 RX4|| align=right|13,2|| align=right|2,996|| align=right|0,072|| align=right|8,49|| align=right|5,185||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15283)||1991 RB8|| align=right|13,9|| align=right|2,239|| align=right|0,122|| align=right|5,31|| align=right|3,350||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15284)||1991 RZ16|| align=right|15,1|| align=right|2,245|| align=right|0,206|| align=right|2,54|| align=right|3,362||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15285)||1991 RW18|| align=right|13,3|| align=right|3,066|| align=right|0,111|| align=right|4,87|| align=right|5,368||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15286)||1991 RJ22|| align=right|14,0|| align=right|2,146|| align=right|0,212|| align=right|4,49|| align=right|3,143||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15287)||1991 RX25|| align=right|14,3|| align=right|2,164|| align=right|0,204|| align=right|5,06|| align=right|3,182||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15288)||1991 RN27|| align=right|12,7|| align=right|2,583|| align=right|0,033|| align=right|14,28|| align=right|4,150||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15289)||1991 TL|| align=right|14,8|| align=right|2,166|| align=right|0,136|| align=right|5,65|| align=right|3,188||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15290)||1991 TF1|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,133|| align=right|17,69|| align=right|5,681||MBA||12. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15291)||1991 VO1|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,123|| align=right|5,48|| align=right|3,395||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15292)||1991 VD2|| align=right|12,7|| align=right|3,104|| align=right|0,187|| align=right|3,02|| align=right|5,468||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15293)||1991 VO3|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,152|| align=right|4,18|| align=right|3,681||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|15294 Underwood||1991 VD5|| align=right|14,1|| align=right|2,159|| align=right|0,184|| align=right|3,60|| align=right|3,172||MBA||7. november 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15295)||1991 VA9|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,060|| align=right|7,62|| align=right|3,607||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15296)||1992 AS2|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,129|| align=right|2,30|| align=right|3,691||MBA||2. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15297)||1992 CF|| align=right|13,6|| align=right|2,380|| align=right|0,055|| align=right|9,70|| align=right|3,672||MBA||8. februar 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15298)||1992 EB13|| align=right|13,9|| align=right|2,381|| align=right|0,124|| align=right|4,11|| align=right|3,674||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15299)||1992 ER17|| align=right|14,0|| align=right|2,371|| align=right|0,190|| align=right|1,78|| align=right|3,651||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15300)||1992 RV2|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,127|| align=right|6,98|| align=right|4,630||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|15301 Marutesser||1992 SC2|| align=right|13,9|| align=right|2,864|| align=right|0,099|| align=right|2,72|| align=right|4,847||MBA||21. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15302)||1992 TJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,651|| align=right|0,184|| align=right|14,48|| align=right|4,315||MBA||2. oktober 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15303)||1992 UJ2|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,107|| align=right|9,13|| align=right|5,193||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|15304 Wikberg||1992 UX4|| align=right|12,9|| align=right|2,865|| align=right|0,331|| align=right|16,17|| align=right|4,848||MBA||21. oktober 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(15305)||1992 WT1|| align=right|12,9|| align=right|2,759|| align=right|0,263|| align=right|7,53|| align=right|4,582||MBA||18. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(15306)||1992 WK2|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,109|| align=right|2,61|| align=right|3,579||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15307)||1992 XK|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,212|| align=right|1,17|| align=right|3,718||MBA||15. december 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15308)||1993 FR4|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,206|| align=right|3,22|| align=right|3,606||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15309)||1993 FZ7|| align=right|15,5|| align=right|2,226|| align=right|0,032|| align=right|4,12|| align=right|3,320||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15310)||1993 FT19|| align=right|14,0|| align=right|2,358|| align=right|0,225|| align=right|7,92|| align=right|3,621||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15311)||1993 FZ22|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,189|| align=right|1,33|| align=right|3,382||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15312)||1993 FH27|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,144|| align=right|5,85|| align=right|4,534||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15313)||1993 FM28|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,153|| align=right|1,69|| align=right|3,851||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15314)||1993 FL34|| align=right|12,6|| align=right|3,460|| align=right|0,035|| align=right|6,81|| align=right|6,434||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15315)||1993 FX35|| align=right|13,9|| align=right|2,302|| align=right|0,249|| align=right|22,54|| align=right|3,492||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15316)||1993 HH1|| align=right|14,3|| align=right|2,291|| align=right|0,166|| align=right|00,77|| align=right|3,468||MBA||20. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15317)||1993 HW1|| align=right|13,5|| align=right|2,300|| align=right|0,205|| align=right|12,51|| align=right|3,487||MBA||23. april 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|15318 Innsbruck||1993 KX1|| align=right|12,9|| align=right|2,344|| align=right|0,200|| align=right|25,61|| align=right|3,588||MBA||24. maj 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(15319)||1993 NU1|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,212|| align=right|2,88|| align=right|3,687||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15320)||1993 OQ8|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,200|| align=right|2,24|| align=right|3,685||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|15321 Donnadean||1993 PE8|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,272|| align=right|24,02|| align=right|3,583||MBA||13. avgust 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15322)||1993 QY|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,327|| align=right|28,37|| align=right|4,183||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15323)||1993 QH4|| align=right|13,5|| align=right|3,179|| align=right|0,227|| align=right|2,21|| align=right|5,669||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15324)||1993 QO4|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,220|| align=right|1,79|| align=right|5,442||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15325)||1993 QN7|| align=right|14,8|| align=right|2,419|| align=right|0,147|| align=right|1,76|| align=right|3,761||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15326)||1993 QA9|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,178|| align=right|3,15|| align=right|3,824||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15327)||1993 RA3|| align=right|13,2|| align=right|2,686|| align=right|0,169|| align=right|12,24|| align=right|4,401||MBA||14. september 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(15328)||1993 RJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|1,21|| align=right|3,770||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|15329 Sabena||1993 SN7|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,133|| align=right|1,23|| align=right|5,534||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15330)||1993 TO|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,251|| align=right|13,93|| align=right|4,367||MBA||8. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15331)||1993 TO24|| align=right|14,2|| align=right|2,663|| align=right|0,132|| align=right|3,07|| align=right|4,344||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15332)||1993 TU24|| align=right|12,9|| align=right|2,553|| align=right|0,055|| align=right|7,04|| align=right|4,077||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15333)||1993 TS36|| align=right|13,4|| align=right|2,587|| align=right|0,231|| align=right|14,22|| align=right|4,161||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15334)||1993 UE|| align=right|13,5|| align=right|2,429|| align=right|0,212|| align=right|13,32|| align=right|3,786||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15335)||1993 UV|| align=right|13,8|| align=right|2,675|| align=right|0,240|| align=right|13,58|| align=right|4,375||MBA||23. oktober 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15336)||1993 UC3|| align=right|13,9|| align=right|2,663|| align=right|0,218|| align=right|1,21|| align=right|4,346||MBA||22. oktober 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15337)||1993 VT2|| align=right|13,0|| align=right|2,425|| align=right|0,297|| align=right|22,66|| align=right|3,776||MBA||7. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15338)||1994 AZ4|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,130|| align=right|2,95|| align=right|4,992||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15339)||1994 AA9|| align=right|13,4|| align=right|2,931|| align=right|0,080|| align=right|3,10|| align=right|5,017||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15340)||1994 CE14|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,039|| align=right|10,64|| align=right|5,319||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15341)||1994 CV16|| align=right|13,4|| align=right|2,915|| align=right|0,015|| align=right|3,12|| align=right|4,977||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|15342 Assisi||1994 GD10|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,128|| align=right|1,86|| align=right|5,437||MBA||3. april 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15343)||1994 PB1|| align=right|15,2|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|3,72|| align=right|3,362||MBA||15. avgust 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(15344)||1994 PA2|| align=right|14,7|| align=right|2,226|| align=right|0,188|| align=right|3,78|| align=right|3,321||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(15345)||1994 PK11|| align=right|14,2|| align=right|2,361|| align=right|0,225|| align=right|4,34|| align=right|3,628||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|15346 Bonifatius||1994 RT11|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,141|| align=right|5,57|| align=right|3,431||MBA||2. september 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15347)||1994 UD|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,226|| align=right|6,06|| align=right|3,563||MBA||26. oktober 1994||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(15348)||1994 UJ|| align=right|14,8|| align=right|2,256|| align=right|0,185|| align=right|3,87|| align=right|3,388||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15349)||1994 UX1|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,220|| align=right|3,47|| align=right|3,512||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|15350 Naganuma||1994 VB2|| align=right|13,9|| align=right|2,380|| align=right|0,277|| align=right|4,63|| align=right|3,671||MBA||3. november 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(15351)||1994 VO6|| align=right|14,1|| align=right|2,418|| align=right|0,222|| align=right|10,05|| align=right|3,760||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15352)||1994 VB7|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|2,82|| align=right|3,703||MBA||11. november 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15353)||1994 WA|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,205|| align=right|4,23|| align=right|3,532||MBA||22. november 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(15354)||1994 YN1|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|3,74|| align=right|3,725||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15355)||1995 AZ3|| align=right|13,8|| align=right|2,457|| align=right|0,063|| align=right|4,99|| align=right|3,851||MBA||2. januar 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15356)||1995 DE|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,132|| align=right|15,71|| align=right|4,156||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15357)||1995 FM|| align=right|13,6|| align=right|2,648|| align=right|0,094|| align=right|14,50|| align=right|4,309||MBA||26. marec 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15358)||1995 FM8|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,034|| align=right|6,05|| align=right|4,579||MBA||26. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15359)||1995 GV2|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,039|| align=right|4,87|| align=right|4,572||MBA||2. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15360)||1996 CY7|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,183|| align=right|2,93|| align=right|3,646||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15361)||1996 DK2|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,197|| align=right|5,28|| align=right|4,110||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15362)||1996 ED|| align=right|13,8|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,83|| align=right|3,414||MBA||9. marec 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15363 Ysaye||1996 FT6|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,227|| align=right|5,28|| align=right|3,422||MBA||18. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15364)||1996 HT2|| align=right|14,1|| align=right|2,428|| align=right|0,095|| align=right|13,13|| align=right|3,782||MBA||17. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15365)||1996 HQ9|| align=right|13,7|| align=right|2,473|| align=right|0,237|| align=right|12,00|| align=right|3,889||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15366)||1996 HR16|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,194|| align=right|14,03|| align=right|4,094||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15367)||1996 HP23|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,072|| align=right|7,02|| align=right|3,842||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15368)||1996 JZ|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,132|| align=right|11,38|| align=right|3,724||MBA||14. maj 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|(15369)||1996 KB|| align=right|13,5|| align=right|2,534|| align=right|0,089|| align=right|2,76|| align=right|4,032||MBA||16. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|15370 Kanchi||1996 NW|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,106|| align=right|2,74|| align=right|4,522||MBA||15. julij 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|15371 Steward||1996 RZ18|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,107|| align=right|2,73|| align=right|5,185||MBA||15. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15372 Agrigento||1996 TK41|| align=right|13,1|| align=right|3,488|| align=right|0,109|| align=right|4,45|| align=right|6,514||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15373)||1996 WV1|| align=right|12,4|| align=right|3,964|| align=right|0,148|| align=right|8,45|| align=right|7,890||HLD||20. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15374 Teta||1997 BG|| align=right|14,3|| align=right|1,994|| align=right|0,162|| align=right|32,40|| align=right|2,815||MBA||16. januar 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(15375)||1997 BO9|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,058|| align=right|4,48|| align=right|3,422||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|15376 Marták||1997 CT1|| align=right|12,1|| align=right|3,945|| align=right|0,307|| align=right|2,89|| align=right|7,834||MBA||1. februar 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(15377)||1997 KW|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,221|| align=right|6,36|| align=right|3,245||MBA||31. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15378 Artin||1997 PJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,534|| align=right|0,186|| align=right|4,75|| align=right|4,034||MBA||7. avgust 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(15379)||1997 QG1|| align=right|14,0|| align=right|2,462|| align=right|0,104|| align=right|5,42|| align=right|3,862||MBA||29. avgust 1997||Sormano||P. Sicoli; P. Chiavenna
|-
|(15380)||1997 QQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,084|| align=right|2,78|| align=right|4,369||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|15381 Spadolini||1997 RB1|| align=right|14,5|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|4,58|| align=right|3,452||MBA||1. september 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|15382 Vian||1997 SN|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,049|| align=right|6,94|| align=right|3,429||MBA||20. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15383)||1997 SE3|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,173|| align=right|13,82|| align=right|4,220||MBA||21. september 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|15384 Samková||1997 SC4|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,077|| align=right|1,42|| align=right|5,032||MBA||26. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|15385 Dallolmo||1997 SP4|| align=right|13,6|| align=right|2,964|| align=right|0,078|| align=right|11,74|| align=right|5,102||MBA||25. september 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|15386 Nicolini||1997 ST4|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|6,04|| align=right|3,649||MBA||25. september 1997||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(15387)||1997 SQ17|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,181|| align=right|12,55|| align=right|3,812||MBA||30. september 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|15388 Coelum||1997 ST17|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,207|| align=right|2,69|| align=right|3,687||MBA||27. september 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|15389 Geflorsch||1997 TL6|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,188|| align=right|3,47|| align=right|3,811||MBA||2. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|15390 Znojil||1997 TJ10|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,077|| align=right|00,51|| align=right|4,132||MBA||6. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15391)||1997 TS16|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,158|| align=right|5,19|| align=right|3,786||MBA||3. oktober 1997||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|15392 Budějický||1997 TO19|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,165|| align=right|5,00|| align=right|3,427||MBA||11. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15393)||1997 TR24|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,217|| align=right|2,04|| align=right|5,370||MBA||9. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15394)||1997 TQ25|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,151|| align=right|8,40|| align=right|4,359||MBA||12. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15395 Rükl||1997 UV|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,125|| align=right|00,87|| align=right|5,583||MBA||21. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|15396 Howardmoore||1997 UG2|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,243|| align=right|1,81|| align=right|4,395||MBA||24. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|15397 Ksoari||1997 UK7|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,053|| align=right|2,77|| align=right|4,271||MBA||27. oktober 1997||Heppenheim||Starkenburg
|-
|(15398)||1997 UZ23|| align=right|10,8|| align=right|5,130|| align=right|0,026|| align=right|28,48|| align=right|11,62||JUT||30. oktober 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|15399 Hudec||1997 VE|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,149|| align=right|1,72|| align=right|4,240||MBA||2. november 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(15400)||1997 VZ|| align=right|13,1|| align=right|3,022|| align=right|0,185|| align=right|7,04|| align=right|5,253||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15401)||1997 VE4|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,305|| align=right|10,68|| align=right|4,157||MBA||4. november 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(15402)||1997 VY5|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,190|| align=right|2,28|| align=right|3,765||MBA||9. november 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|15403 Merignac||1997 VH6|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,043|| align=right|4,78|| align=right|4,290||MBA||9. november 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15404)||1997 VE8|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,172|| align=right|3,12|| align=right|4,278||MBA||6. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15405)||1997 WJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,730|| align=right|0,206|| align=right|2,02|| align=right|4,511||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|15406 Bleibtreu||1997 WV12|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,018|| align=right|5,00|| align=right|4,527||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15407)||1997 WM16|| align=right|13,7|| align=right|2,269|| align=right|0,190|| align=right|6,73|| align=right|3,417||MBA||24. november 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(15408)||1997 WU21|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,070|| align=right|9,62|| align=right|5,314||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15409)||1997 WQ31|| align=right|13,5|| align=right|2,948|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|5,060||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15410)||1997 YZ|| align=right|12,2|| align=right|3,112|| align=right|0,098|| align=right|17,16|| align=right|5,490||MBA||19. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15411)||1997 YL1|| align=right|13,4|| align=right|2,360|| align=right|0,128|| align=right|6,51|| align=right|3,625||MBA||18. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15412 Schaefer||1998 AU3|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,190|| align=right|2,89|| align=right|5,679||MBA||2. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15413)||1998 BX9|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,039|| align=right|12,65|| align=right|5,387||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15414)||1998 BC35|| align=right|13,7|| align=right|2,950|| align=right|0,045|| align=right|3,20|| align=right|5,066||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15415 Rika||1998 CA1|| align=right|14,2|| align=right|2,202|| align=right|0,228|| align=right|7,48|| align=right|3,266||MBA||4. februar 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15416)||1998 DZ2|| align=right|12,1|| align=right|2,571|| align=right|0,145|| align=right|15,88|| align=right|4,121||MBA||21. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15417 Babylon||1998 DH34|| align=right|11,7|| align=right|3,950|| align=right|0,049|| align=right|3,22|| align=right|7,850||HLD||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15418)||1998 DU35|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,162|| align=right|9,44|| align=right|4,638||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(15419)||1998 FZ62|| align=right|13,4|| align=right|2,641|| align=right|0,187|| align=right|14,12|| align=right|4,291||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15420 Aedouglass||1998 HQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,271|| align=right|3,29|| align=right|4,298||MBA||28. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15421 Adammalin||1998 HM81|| align=right|14,4|| align=right|2,891|| align=right|0,075|| align=right|2,79|| align=right|4,914||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15422)||1998 QP45|| align=right|13,1|| align=right|2,588|| align=right|0,173|| align=right|12,27|| align=right|4,163||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15423)||1998 QR91|| align=right|15,1|| align=right|2,188|| align=right|0,196|| align=right|00,59|| align=right|3,235||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15424)||1998 QE100|| align=right|13,7|| align=right|2,401|| align=right|0,190|| align=right|3,23|| align=right|3,719||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|15425 Welzl||1998 SV26|| align=right|13,3|| align=right|2,634|| align=right|0,147|| align=right|12,23|| align=right|4,275||MBA||24. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15426)||1998 SW43|| align=right|12,7|| align=right|3,951|| align=right|0,175|| align=right|5,26|| align=right|7,852||HLD||26. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15427 Shabas||1998 SP61|| align=right|12,4|| align=right|2,565|| align=right|0,166|| align=right|13,83|| align=right|4,108||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15428)||1998 SV128|| align=right|12,8|| align=right|3,170|| align=right|0,016|| align=right|9,17|| align=right|5,644||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15429)||1998 UA23|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,155|| align=right|2,94|| align=right|3,699||MBA||30. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15430)||1998 UR31|| align=right|13,8|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|8,18|| align=right|3,313||MBA||22. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15431)||1998 UQ32|| align=right|14,0|| align=right|2,300|| align=right|0,108|| align=right|5,64|| align=right|3,487||MBA||30. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15432)||1998 VA5|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,140|| align=right|1,99|| align=right|3,813||MBA||11. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15433)||1998 VQ7|| align=right|13,6|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|7,37|| align=right|3,663||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15434 Mittal||1998 VM25|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,121|| align=right|3,88|| align=right|3,467||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15435)||1998 VS28|| align=right|14,5|| align=right|2,163|| align=right|0,088|| align=right|1,83|| align=right|3,181||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15436)||1998 VU30|| align=right|9,5|| align=right|5,206|| align=right|0,044|| align=right|16,27|| align=right|11,88||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15437)||1998 VS35|| align=right|14,9|| align=right|2,410|| align=right|0,137|| align=right|1,67|| align=right|3,741||MBA||9. november 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15438)||1998 WF1|| align=right|13,0|| align=right|2,637|| align=right|0,167|| align=right|34,01|| align=right|4,281||MBA||17. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(15439)||1998 WV1|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,102|| align=right|3,62|| align=right|3,441||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15440)||1998 WX4|| align=right|9,1|| align=right|5,297|| align=right|0,022|| align=right|28,75|| align=right|12,20||JUT||19. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(15441)||1998 WJ9|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,199|| align=right|14,37|| align=right|4,290||MBA||27. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15442)||1998 WN11|| align=right|11,5|| align=right|5,193|| align=right|0,168|| align=right|4,51|| align=right|11,84||JUT||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15443)||1998 WM19|| align=right|14,2|| align=right|2,581|| align=right|0,243|| align=right|3,76|| align=right|4,146||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15444)||1998 WT23|| align=right|12,3|| align=right|2,915|| align=right|0,118|| align=right|11,67|| align=right|4,977||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15445)||1998 XE|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,178|| align=right|13,11|| align=right|4,350||MBA||1. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15446)||1998 XQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,255|| align=right|0,088|| align=right|5,98|| align=right|3,387||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15447)||1998 XV4|| align=right|13,9|| align=right|2,622|| align=right|0,103|| align=right|2,31|| align=right|4,246||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15448 Siegwarth||1998 XT21|| align=right|14,1|| align=right|2,669|| align=right|0,018|| align=right|2,53|| align=right|4,359||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15449)||1998 XS30|| align=right|13,4|| align=right|2,620|| align=right|0,136|| align=right|12,22|| align=right|4,239||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15450)||1998 XV40|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,205|| align=right|8,06|| align=right|4,378||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15451)||1998 XK42|| align=right|12,0|| align=right|3,010|| align=right|0,064|| align=right|11,24|| align=right|5,222||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15452 Ibramohammed||1998 XL52|| align=right|14,2|| align=right|2,450|| align=right|0,082|| align=right|3,29|| align=right|3,835||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15453)||1998 XD96|| align=right|14,0|| align=right|2,909|| align=right|0,079|| align=right|3,14|| align=right|4,962||MBA||12. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(15454)||1998 YB3|| align=right|13,3|| align=right|2,866|| align=right|0,212|| align=right|14,15|| align=right|4,851||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15455)||1998 YJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,154|| align=right|5,99|| align=right|3,393||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15456)||1998 YP3|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,092|| align=right|5,31|| align=right|3,868||MBA||18. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(15457)||1998 YN6|| align=right|12,5|| align=right|3,216|| align=right|0,073|| align=right|22,95|| align=right|5,765||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15458)||1998 YW9|| align=right|14,3|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|1,43|| align=right|3,761||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15459)||1998 YY9|| align=right|13,9|| align=right|2,952|| align=right|0,097|| align=right|2,40|| align=right|5,071||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|15460 Manca||1998 YD10|| align=right|13,2|| align=right|2,909|| align=right|0,086|| align=right|3,29|| align=right|4,960||MBA||25. december 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|15461 Johnbird||1998 YT29|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,118|| align=right|13,49|| align=right|5,726||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15462 Stumegan||1999 AV1|| align=right|13,4|| align=right|2,848|| align=right|0,040|| align=right|1,10|| align=right|4,806||MBA||8. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15463)||1999 AT2|| align=right|13,7|| align=right|2,756|| align=right|0,098|| align=right|8,17|| align=right|4,573||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15464)||1999 AN5|| align=right|14,0|| align=right|2,272|| align=right|0,200|| align=right|5,28|| align=right|3,425||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15465 Buchroeder||1999 AZ5|| align=right|14,0|| align=right|3,069|| align=right|0,090|| align=right|1,53|| align=right|5,376||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15466 Barlow||1999 AR23|| align=right|13,3|| align=right|2,550|| align=right|0,145|| align=right|13,74|| align=right|4,072||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15467 Aflorsch||1999 AN24|| align=right|13,5|| align=right|2,949|| align=right|0,073|| align=right|2,42|| align=right|5,062||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(15468)||1999 AT31|| align=right|13,6|| align=right|2,909|| align=right|0,013|| align=right|1,82|| align=right|4,961||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15469)||1999 BC|| align=right|13,8|| align=right|2,908|| align=right|0,068|| align=right|2,10|| align=right|4,959||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15470)||1999 BS|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|2,42|| align=right|3,688||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15471)||1999 BE5|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,077|| align=right|12,76|| align=right|4,157||MBA||19. januar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(15472)||1999 BR5|| align=right|13,5|| align=right|3,206|| align=right|0,135|| align=right|1,45|| align=right|5,739||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15473)||1999 BL9|| align=right|12,7|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|14,98|| align=right|4,100||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15474)||1999 BG11|| align=right|14,0|| align=right|2,852|| align=right|0,114|| align=right|1,46|| align=right|4,816||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(15475)||1999 BQ14|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,222|| align=right|6,57|| align=right|3,550||MBA||24. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|15476 Narendra||1999 BW24|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|6,85|| align=right|3,462||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15477)||1999 CG1|| align=right|13,2|| align=right|2,850|| align=right|0,057|| align=right|6,16|| align=right|4,809||MBA||6. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15478)||1999 CZ2|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,177|| align=right|00,82|| align=right|5,593||MBA||7. februar 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(15479)||1999 CH9|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,193|| align=right|9,36|| align=right|3,724||MBA||8. februar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(15480)||1999 CB14|| align=right|12,6|| align=right|3,057|| align=right|0,063|| align=right|10,87|| align=right|5,344||MBA||12. februar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(15481)||1999 CK19|| align=right|13,7|| align=right|2,383|| align=right|0,137|| align=right|4,12|| align=right|3,678||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15482)||1999 CB21|| align=right|13,2|| align=right|3,132|| align=right|0,106|| align=right|2,66|| align=right|5,542||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15483)||1999 CW25|| align=right|13,2|| align=right|3,229|| align=right|0,071|| align=right|8,02|| align=right|5,801||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15484)||1999 CU46|| align=right|13,2|| align=right|3,086|| align=right|0,064|| align=right|6,31|| align=right|5,421||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15485)||1999 CY53|| align=right|13,5|| align=right|3,133|| align=right|0,142|| align=right|2,66|| align=right|5,546||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15486)||1999 CP62|| align=right|13,7|| align=right|2,597|| align=right|0,175|| align=right|14,97|| align=right|4,184||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15487)||1999 CC63|| align=right|12,6|| align=right|3,178|| align=right|0,137|| align=right|5,07|| align=right|5,663||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15488)||1999 CB75|| align=right|12,1|| align=right|3,171|| align=right|0,027|| align=right|21,96|| align=right|5,645||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15489)||1999 CJ78|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,206|| align=right|7,84|| align=right|5,708||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15490)||1999 CJ81|| align=right|13,8|| align=right|2,588|| align=right|0,291|| align=right|4,59|| align=right|4,164||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15491)||1999 CW85|| align=right|13,5|| align=right|2,205|| align=right|0,218|| align=right|5,20|| align=right|3,273||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15492 Nyberg||1999 CG89|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|2,14|| align=right|3,781||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15493)||1999 CS105|| align=right|12,8|| align=right|3,241|| align=right|0,068|| align=right|11,98|| align=right|5,834||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15494)||1999 CX123|| align=right|13,1|| align=right|2,665|| align=right|0,135|| align=right|15,10|| align=right|4,350||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15495 Bogie||1999 DF2|| align=right|13,7|| align=right|2,754|| align=right|0,141|| align=right|4,53|| align=right|4,569||MBA||17. februar 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(15496)||1999 DQ3|| align=right|13,1|| align=right|2,602|| align=right|0,102|| align=right|13,09|| align=right|4,197||MBA||20. februar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|15497 Lucca||1999 DE7|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,115|| align=right|2,70|| align=right|5,559||MBA||23. februar 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(15498)||1999 EQ4|| align=right|12,4|| align=right|3,013|| align=right|0,069|| align=right|9,70|| align=right|5,229||MBA||13. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|15499 Cloyd||1999 FY8|| align=right|12,4|| align=right|3,005|| align=right|0,091|| align=right|10,69|| align=right|5,209||MBA||19. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15500 Anantpatel||1999 FO26|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,131|| align=right|4,83|| align=right|3,853||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov